Le nom Férule persique s'applique en français à plusieurs plantes du genre Ferula dans la famille des Apiaceae. Elles ont en commun de produire des gommes-résines aux usages multiples :
 Ferula persica, dont est extrait le sagapénum ;
 Ferula assa-foetida, dont est extraite l'ase fétide ;
 Ferula foetida, longtemps considérée comme un synonyme de la précédente et qui produit également l'ase fétide.

Notes et références 

Nom de plante ambigu